Il collegio elettorale di Lecce è un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo, con varie conformazioni territoriali, in più periodi:

dal 1948 al 1993, ex DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29);
dal 1993 al 2005, ex d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»);
dal 2017 al 2020, ex d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 189 (emanato in attuazione della legge 3 novembre 2017, n. 165, «legge Rosato»);
dal 2020, ex d.lgs. 23 dicembre 2020, n. 177 (emanato in attuazione della legge 27 maggio 2019, n. 51, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari).

Il collegio appartiene alla circoscrizione Puglia.

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Arnesano, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castri di Lecce, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lequile, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole (provincia di Lecce), Cellino San Marco, Erchie, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna (provincia di Brindisi).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Dal 2017 al 2020

Territorio
Il collegio, appartenente al collegio plurinominale Puglia - 02, comprendeva i seguenti comuni: Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie (provincia di Lecce), Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Villa Castelli (provincia di Brindisi), Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella (provincia di Taranto).

Dati elettorali

XVIII legislatura

Dal 2020

Territorio
Il collegio, appartenente al collegio plurinominale Puglia - 01, comprende tutti i comuni della provincia di Lecce, ossia: Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Dati elettorali

XIX legislatura

Collegamenti esterni

Lecce
Lecce
Lecce
Lecce